Бурирам:

 Бурирам — провинция в Таиланде.
 Бурирам — город на северо-востоке Таиланда, столица одноимённой провинции.
 Бурирам — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Бурирам.